

Etymologie 
Darrieux est un patronyme d’origine gasconne ou béarnaise dérivé du mot arriou ou arrièu, issu lui-même du latin rivus, « ruisseau ». Darrieux signifie « du ruisseau ».

Personnalités 
 Charles-René Darrieux (1879-1958), peintre français ;
 Danielle Darrieux (1917-2017), actrice française ;
 Marcel Darrieux (1891-1989), violoniste français ;
 Olivier Darrieux (1921-1994), acteur français, frère de Danielle.

Paronyme 
 Gérard Darrieu, né Gérard Raoul Julien Darrieumerlou (1925-2004), acteur français.

Notes et références

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français
Patronyme gascon